

Direito 
Foro — sinônimo de jurisdição.
Foro — sinônimo de Foral.
Foro — sinônimo de Enfiteuse.
Foro — sinônimo de Fórum.

Geografia 
Foros (Calheta de Nesquim) — localidade da freguesia da Calheta de Nesquim, Ilha do Pico, Açores, Portugal.
Foro (Eritreia) — cidade na costa da Eritreia.

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas